

Брониці — село в гміні Наленчув Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Брониці — село в гміні Ясень Жарського повіту Любуського воєводства